Die Six Nations 2020 waren die 21. Ausgabe des jährlichen Rugby-Union-Turniers Six Nations (mit allen Vorgängerturnieren seit 1883 die insgesamt 126. Ausgabe). Teilnehmer waren die Nationalmannschaften von England, Frankreich, Irland, Italien, Schottland und Wales, die in 15 Spielen gegeneinander antraten. Turniersieger wurde England, das sich gegenüber dem punktgleichen Frankreich wegen eines besseren Spielpunkteverhältnisses durchsetzte und mit Siegen gegen alle Home Nations auch die Triple Crown schaffte.

Der Ausbruch der COVID-19-Pandemie in Europa beeinträchtigte den Ablauf des Turniers stark. Aus diesem Grund mussten vier Spiele auf Ende Oktober verschoben werden. Obwohl die Verantwortlichen anfänglich gehofft hatten, die Pandemie sei bis dann eingedämmt, fanden diese Spiele schließlich vor leeren Rängen statt.

Teilnehmer

Regelwerk und Modus 
Das Turnier wurde als Rundenturnier ausgetragen, wobei jede Mannschaft einmal gegen jede andere Mannschaft spielte. Das Heimrecht erhielten die Mannschaften alternierend zum Vorjahr.

Die Punkte wurden wie folgt verteilt:
 4 Punkte bei einem Sieg
 2 Punkte bei einem Unentschieden
 0 Punkte bei einer Niederlage (vor möglichen Bonuspunkten)
 3 Bonuspunkte bei einem Grand Slam (fünf Siege)
 1 Bonuspunkt für vier oder mehr Versuche, unabhängig vom Endstand
 1 Bonuspunkt bei einer Niederlage mit sieben oder weniger Punkten Unterschied

Die Reihenfolge wurde wie folgt bestimmt:
 Anzahl Tabellenpunkte
 Punktedifferenz
 Anzahl erzielter Versuche

Hätten zwei oder mehr Teams aufgrund der drei erwähnten Kriterien gleich abgeschnitten, so wären sie gleich platziert gewesen.

Tabelle

Ergebnisse 
Alle Zeitangaben in Mitteleuropäischer Zeit.

Erste Runde

Zweite Runde

Dritte Runde

Vierte Runde 

Aufgrund der COVID-19-Pandemie in Italien fand das Spiel, entsprechend einer Empfehlung des irischen Gesundheitsministeriums, am 7. März 2020 nicht statt. Es wurde am 24. Oktober 2020 nachgeholt.

Fünfte Runde 

Aufgrund der COVID-19-Pandemie fand das Spiel, entsprechend der Entscheidung der Welsh Rugby Union, am 13. März 2020 nicht statt. Es wurde am 31. Oktober 2020 nachgeholt.

Aufgrund der COVID-19-Pandemie fand das Spiel, entsprechend einer Weisung der italienischen Regierung, am 14. März nicht statt. Es wurde am 31. Oktober 2020 nachgeholt.

Aufgrund der COVID-19-Pandemie fand das Spiel, entsprechend einer Weisung der französischen Regierung, am 14. März nicht statt. Es wurde am 31. Oktober 2020 nachgeholt.

Statistik

Meiste erzielte Versuche

Meiste erzielte Punkte

Fernsehübertragung 
In Deutschland hat die ProSiebenSat.1 Media die Übertragungsrechte an der Six Nations 2020 erworben. Alle Spiele sollen im Rahmen der Fernsehsendung ran Rugby auf dem Free-TV-Sender ProSieben Maxx und auf der Website ran.de ausgestrahlt werden. Kommentiert werden die Spiele durch Jan Lüdecke sowie Manuel Wilhelm und Simon Jung als Experten.

Weblinks 
 Website der Six Nations (englisch)

Einzelnachweise 

2020
Rugby 2020